Warten steht für:

 das Pflegen technischer Objekte, siehe Wartung
das Warten auf das Eintreffen einer Person, einer Sache oder eines Ereignisses, siehe Warteschlange, Wartehalle, Wartezimmer
 im deutschen Verkehrsrecht das Stehenbleiben, siehe Anhalten (Straßenverkehr)
 Warten (Friesland), Ort in der Gemeinde Leeuwarden, Provinz Friesland, Niederlande

Siehe auch:
 Warden
 Wartezeit